King of the Ring 2001 è stata la nona edizione dell'omonimo pay-per-view organizzato dalla World Wrestling Federation. L'evento si è svolto il 24 giugno 2001 alla Continental Airlines Arena di East Rutherford.

Storyline

Risultati

Struttura del torneo

Collegamenti esterni 
 

2001
Wrestling nel 2001